Ettore Paratore (1907-2000) – latinista e docente italiano
Giuseppe Paratore (1876-1967) – avvocato e politico italiano
Nello Paratore, propr. Carmine (1912-1991) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Renato Paratore (1996) – golfista italiano